Oxholm har flere betydninger:

 Oxholm (herregård) – en herregård i Øland Sogn, Øster Han Herred opkaldt efter adelsslægten Oxe
 Oxholm (adelsslægt) – en dansk adelsslægt
 Andet navn for Øland Kirke